! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 184001–184100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 184101–184200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 184201–184300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 184301–184400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 184401–184500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 184501–184600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 184601–184700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 184701–184800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 184801–184900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 184901–185000 [ editare]

Lista planetelor minore (184001-185000)